Daucus carnosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Daucus carnosus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
carnosus